Avia ist der Name

 einer Stadt in Griechenland, siehe Avia (Messenien)
 einer Stadt in Spanien, siehe Avia
 eines tschechischen Flugzeugherstellers, siehe Avia (Flugzeughersteller)
 eines daraus hervorgegangenen tschechischen Nutzfahrzeugherstellers, siehe Avia Motors
 der Marke Avia (LKW) des spanischen Nutzfahrzeug- und Flugzeugherstellers Aeronáutica Industrial (AISA)
 der Sportschuhmarke (Avia)
 einer Handelsorganisation unabhängiger Tankstellenbetreiber, siehe Avia International

Abkürzung